Термин Гама има више значења.

 Гама је треће слово грчког алфабета.
 Интерферон-гама је растворни цитокин.
 Гама-распад је тип распада атомског језгра.
 Гама зраци имају таласну дужину мању од 0,01 -{nm}-.
 Гама-функција је функција која проширује појам факторијел a на све комплексне бројеве .
 Гама глутамил трансфераза је мембрански ензим из групе пептидаза.
 Гама тачка је једна од тачака пресека еклиптике и небеског екватора на небеској сфери.